

Geografia 
 Borgoña – regione storica ed un'ex regione della Francia centrale

Persone 
 Andrés de Borgoña (1562-1600) – editore e stampatore spagnolo
 Juan de Borgoña (1465-1534) – pittore spagnolo di origini francesi
 Juan de Borgoña il Giovane (1500-1565) – pittore spagnolo
 Conrado II de Borgoña (835-876) – conte di Auxerre e il secondo conte di Borgogna Transgiurana

Altro 
 Casata di Borgogna – famiglia nobile francese derivata dalla casata reale dei Valois